Nikola Tesla (1856 – 1943), físic i enginyer.
 Tesla (unitat), unitat d'inducció magnètica.
 Tesla Motors, empresa d'automòbils elèctrics.
 Tesla (grup de rock), grup de roc estatunidenc.